Carlowitz peut faire référence à :
 la famille von Carlowitz, lignée de la noblesse saxonne dont sont notamment issus :
 Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), intendant des mines de l'électorat de Saxe ;
 Aloïse Christine de Carlowitz (1797-1863), traductrice française ;
 Adolph von Carlowitz (1858-1928), général et ministre de la Guerre du royaume de Saxe ;
 Jens Carlowitz (né en 1964), athlète allemand.

Voir aussi